Le Hamel (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Le Hamel (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia